Вежаю — название рек:

Россия 
 Вежаю (приток Выми) — река, протекает в Коми. 
 Вежаю (приток Вычегды) — река, протекает в Коми.
 Вежаю (приток Касьян-Кедвы) — река, протекает в Коми. 
 Вежаю (приток Коина) — река, протекает в Коми, Архангельской области. 
 Вежаю (приток Лымвы) — река, протекает в Коми.
 Вежаю (приток Ёввы) — река, протекает в Республике Коми. 
 Вежаю (приток Мезени) — река, протекает в Республике Коми.